Кель — муніципалітет в Іспанії
 Кель — місто і громада у Німеччині
 Кель — льодовик на Кавказі